L'Origine des Krostons est la deuxième histoires de la série Les Krostons de Paul Deliège. Elle a été publiée pour la première fois en 1969 dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Une nuit de Noël, en Bretagne, pour donner une leçon au seigneur Guillaume de Kompaskern, un enlumineur, Krostonius, décide de dessiner trois petits personnages, à qui il va donner la vie à l'aide de l'alchimie.

Personnages 
 Guillaume de Kompaskern, tyran du Moyen Âge
 Krostonius, enlumineur et alchimiste
 Les Krostons

Historique

Publication 
L'histoire compte six planches. Elle a été publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou en 1969.

Elle a été republiée dans le deuxième volume de l'Intégrale des Krostons, chez Hibou, en 2007.

Notes et références 

Histoire des Krostons
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1969